L’Université de l’Assomption au Congo (UAC) est une université située à Butembo, au sein de la République démocratique du Congo. 

Elle a été créée dans le but d’assurer aux religieux, notamment aux assomptionnistes, une formation philosophique de niveau universitaire leur permettant de continuer leur formation sacerdotale. Par la suite, elle s’est également ouverte aux laïcs, comme institution éducative privée d’obédience catholique. En tant qu'université technique privée catholique, son enseignement n’est pas confessionnel.

Histoire 
En 1982, est créé le Philosophat Saint Augustin de Bulengera, pour former, essentiellement des religieux ou grands séminaristes recommandés, à l'apprentissage philosophique préparant à la théologie en vue du sacerdoce de Père assomptionniste. Le Philosophat est caractérisé par sa vénération pour saint Augustin et son héritage intellectuel et spirituel. De sa pensée, le Philosophat a pris comme devise :  qui se traduit par : .

De 1993 à 2002, le Philosophat Saint Augustin de Bulengera est affilié au Philosophat Saint Augustin de Kinshasa, comme campus de Butembo. Ce partenariat assure la reconnaissance, par l’État, des diplômes qu’il décerne.

En 2002, sur demande du ministère de l’éducation en République Démocratique du Congo, en vue de l’agrément provisoire, le Philosophat Saint Augustin de Bulengera est renommé Institut Supérieur Emmanuel d’Alzon de Butembo (ISEAB). Il est placé sous le patronage du père Emmanuel d’Alzon, fondateur des Augustins de l’Assomption.

Le , en plus du graduat en philosophie, le ministère de l’enseignement supérieur accorde à cet Institut supérieur, par arrêté ministériel, le pouvoir d’organiser le graduat en sciences et techniques de développement et en sciences de l’information et de la communication sociale. En outre, un arrêté de ce même ministère donne l'aval provisoire pour ouvrir le second cycle aux trois sections.

Le , un arrêté ministériel et un décret présidentiel  portent agrément définitif de l’ISEAB.

Le , l'ISEAB change de dénomination et devient l'Université de l’Assomption au Congo (UAC) par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire.

Facultés 

L'université de L'Assomption au Congo offre des enseignements dans les facultés suivantes :
 Lettres et sciences humaines ;
 Économie et gestion ;
 Polytechnique ;
 Psychologie et sciences de l'éducation ;
 Développement urbain et rural.

On y trouve également :
 Une école doctorale ;
 Un centre de recherche multidisciplinaire ;
  ;
 Un laboratoire de gaz ;
 Un laboratoire bio-technologie ;
 Un laboratoire de fabrication des pavés.

Recherche à l'université

Centres de recherche 
 Centre de recherche multidisciplinaire
 Maison d'édition Ishango

Revues 
 Revue Étincelle
 Journal Kengele

Enseignants 
 Wilfrid Kibanda
 Olswald Lusenge
 Héritier Nsenge Mpia
 Jean Baptiste Migheri

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Éducation en République démocratique du Congo
 Liste des universités en république démocratique du Congo

Assomption au Congo